De Grand Prix-wegrace van Tsjechië 1996 was de elfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1996. De race werd verreden op 18 augustus 1996 op het Automotodrom Brno nabij Brno, Tsjechië.

Darren Dixon en Andy Hetherington werden voor het tweede seizoen op een rij gekroond tot Zijspan-kampioen met een vierde plaats in de race. Daarnaast is deze race vooral bekend als de eerste overwinning van Valentino Rossi in de 125 cc-klasse.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Zijspanklasse

1996
Tsjechië